Слисаренко:
 Слисаренко, Игорь Юрьевич (1966—2013) — украинский журналист и телеведущий.
 Слисаренко, Леонид Алексеевич (1926—2000) — украинский советский актёр.
 Слисаренко, Олекса Андреевич (1891—1937) — украинский писатель и поэт.

См. также 
 Слюсаренко
 Слесаренко